Liuhe ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Liuhe (柳河县) der bezirksfreien Stadt Tonghua in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Liuhe
 die Großgemeinde Liuhe (六合镇) des Arun-Banners in Hulun Buir, Autonomes Gebiet Innere Mongolei, siehe Liuhe (Arun-Banner)
 die Großgemeinde Liuhe (柳河镇) des gleichnamigen Kreises in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Liuhe (Liuhe)
 die Großgemeinde Liuhe (柳河镇) des Kreises Mulan in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Liuhe (Mulan)
 die Großgemeinde Liuhe (六合镇) der Stadt Nehe in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Liuhe (Nehe)
 die Großgemeinde Liuhe (柳河镇) des Kreises Ningling in der chinesischen Provinz Henan, siehe Liuhe (Ningling)
 die Großgemeinde Liuhe (刘河镇) des Kreises Qichun in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Liuhe (Qichun)
 die Großgemeinde Liuhe (流河镇) des Kreises Qing in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Liuhe (Qing)
 die Großgemeinde Liuhe (浏河镇) der Stadt Taicang in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Liuhe (Taicang)
 die Großgemeinde Liuhe (刘河镇) der Stadt Xingyang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Liuhe (Xingyang)
 die Großgemeinde Liuhe (柳河镇) der Stadt Yumen in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Liuhe (Yumen)
 die Gemeinde Liuhe (柳河乡) des Kreises Fangcheng in der chinesischen Provinz Henan, siehe Liuhe (Fangcheng)
 die Gemeinde Liuhe (六合乡) des Kreises Guiyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Liuhe (Guiyang)
 die Gemeinde Liuhe (六合乡) des Kreises Yingjing in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Liuhe (Yingjing)
 die Gemeinde Liuhe (六合乡) des Kreises Yingshan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Liuhe (Yingshan)
 die Gemeinde Liuhe (刘河乡) der Stadt Yongcheng in der chinesischen Provinz Henan, siehe Liuhe (Yongcheng)
 die Gemeinde Liuhe der Yi (六合彝族乡) im Kreis Heqing in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Liuhe (Heqing)
 das Straßenviertel Liuhe (六合街道) im Stadtbezirk Hekou in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Liuhe (Hekou)
 die Liuhe-Pagode oder Pagode der Sechs Harmonien (六和塔) in der chinesischen Stadt Hangzhou, Provinz Zhejiang, siehe Pagode der Sechs Harmonien

Liuhe ist ferner:
 eine häufig vorkommende falsche Lesung des Namens des Stadtbezirks Luhe (六合区) der Stadt Nanjing, Provinz Jiangsu, siehe Luhe (Nanjing)